KZH bezeichnet:

 Krank zu Hause, siehe Liste militärischer Abkürzungen
 Kopfzwangshaltung, siehe Medizinische Abkürzungen

Abkürzung